Aon Center ist der Name folgender Bauwerke:

 Aon Center (Chicago), Wolkenkratzer in Chicago
 Aon Center (Los Angeles), Wolkenkratzer in Los Angeles